Ланче́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Ланчетти, Винченцо (1767—1851) — итальянский писатель и общественный деятель.
  (1932—2007) — итальянский модельер, основатель торговой марки Lancetti.
 Ланчетти (Ланцетти), Сальваторе (1710—1780) — итальянский виолончелист и композитор периода барокко.

Прочее 
 «» — железнодорожная станция в Милане.